— японский астроном-любитель, первооткрыватель астероидов, который родился в городе Мацуэ, префектура Симане. Окончил . Известен своими многочисленными открытиями. В частности, им было обнаружено 28 новых астероидов, причём 8 из них были открыты совместно с Сэйдаем Миясакой и Робертом Макнотом, а также одна сверхновая звезда (V458) в созвездии Лисички.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (5379) Абэхироси.

См. также 
 Масахиро Коисикава
 Тосиро Номура
 Макио Акияма

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов